Kroatische katholische Kirche bezeichnet:

Byzantinische Kirche in Kroatien und Serbien, siehe Eparchie Križevci für Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Slowenien sowie Eparchie Sankt Nikolaus Ruski Krstur für Serbien
Römisch-katholische Kirche in Kroatien